Ел Кохолите има више значења:

 Ел Кохолите (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кохолите (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Кохолите (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Кохолите (Тлаколулан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кохолите (Закуалпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику